José Luis Oltra (1969 -), entraîneur espagnol de football.
 Josep Oltra (1899 - 1972), un homme politique et écrivain espagnol.
 Manuel Oltra (1922-2015), musicien catalan.
 Mònica Oltra (1969 -), une femme politique espagnole.
 Les frères Paul Oltra (1925 - 2013) et René Oltra, organisateurs du naturisme au Cap d'Agde où ils ont créé le centre héliomarin René-Oltra.